Сен-Жорж () — станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная в IX округе Парижа. Названа по расположенным рядом улице и площади Сен-Жорж

История 
 Станция открылась 8 апреля 1911 года в составе пускового участка Нотр-Дам-де-Лоретт — Пигаль линии А компании Север-Юг. 27 марта 1931 года вошла в состав метрополитена как часть линии 12. В 2000-х годах на станции проведена реновация в стиле "псевдо Север-Юг".
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (285 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Конструкция и оформление 
Станция состоит из двух залов с боковыми платформами, разделёнными перегородками. В оформлении станционных залов использованы несколько стилей: стены выложены плиткой в стиле "Мотте", фаянсовой плиткой же оформлено название станции на синем фоне с позолоченной окантовкой. При реновации станции в 2000-х годах использовались элементы стиля "Годен".

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена IX округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1911 году